Glup's, figurine jouet distribuée durant les années 1970 par les marques Esso et Lesieur.
 Glup's, chaîne commerciale franchisée spécialisée dans la vente de bonbons.